Переулок Чкалова — переулок в посёлке Железнодорожников в Павлограде простирающийся от улицы Хмельницкого до Сенной улицы.

В середине 2016 года один из жителей переулка Пётр Михайленко написал в исполком с запросом переименовать переулок Чкалова в переулок имени своего сына — Андрея Михайленко, погибшего в АТО. В ответ более 50 жителей переулка написали письмо с выражением категорического несогласия против переименования, и поддержки старого названия переулка Чкалова, который был лётчиком-испытателем.

Запрос переименования инициировал общественные обсуждения. 29 июля 2016 года в 15.00 в городском доме культуры (им. Кирова) прошли общественные обсуждения на которых было отмечено, что жители переулка в большинстве выступают против данного переименования. На собрании секретарь горсовета Евгений Аматов также предъявил результаты опросов в Интернете, по телефону, и в письменном виде по которым 5 701 человек высказались «против переименования», а 487 человек «за».

Примечания 

Улицы Павлограда